Ангуран — топоним России:
 Ангуран — приток Сэдзьвы;
 Ангуран — приток Шапкиной.